Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал има више значења:

 Општина Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику